Daytona (motorfiets), een Amerikaans motorfietsmerk
Daytona (automerk), een Australisch automerk
Daytona International Speedway, een racecircuit
Daytona (album), een muziekalbum van  Pusha T

Zie ook  
Dayton (doorverwijspagina)
Daytona Beach
Daytona Beach International Airport
Daytona Beach Shores
Daytona Branch
Daytona Park Estates
Daytonia
South Daytona